Barranc de la Bassa (Arbul): barranc de l'antic poble d'Arbul, del terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà
 Barranc de la Bassa (Isona): barranc del terme municipal d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà